Михаил (Мише) Янков Кушев е виден български търговец и общественик от XIX – XX век.

Биография 
Михаил Кушев е роден в 1812 година в град Велес, тогава в Османската империя. Той е виден представител на голямата велешка фамилия Кушеви. Внук е на Мише Кушев, един от представителните граждани на Велес, роден около 1740 година и починал в дълбока старост през 1855 година.

Заминава за Виена, където прекарва по-голямата част от живота си. Там е представител на търговската фирма „Кушеви-Весови“. Жени се за Мицка Весова, сестрата на съдружника си Илия Весов. Михаил е сред първенците в родния си град и развива голяма дейност в защита на българщината. След препоръка на владиката Дамаскин Велешки Мише Кушев ангажира за учителки във Велес Неделя Петкова и дъщеря ѝ Станислава Петкова, на които плаща заплатите след отказ на общината. На следващата година общината се съгласява да поеме разходите им и във Велес отварят първото девическо училище.

Синовете на Михаил Бано Кушев и Петър Кушев също са видни български общественици.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български общественици от Македония
Български предприемачи от Македония
Михаил
Български търговци
Починали във Велес